Camberabero est le nom d'une famille originaire des Landes, qui a donné plusieurs joueurs au rugby à XV, dont trois internationaux :
 Guy Camberabero, né le  à Saubion, a occupé le poste de demi d'ouverture en équipe de France.
 Lilian Camberabero, né le  à Saubion et mort le  à Lyon, a occupé le poste de demi de mêlée en équipe de France.
 Didier Camberabero, né le  à Valence, a occupé le poste de demi d'ouverture en équipe de France.
 Gilles Camberabero, né le  à Valence, a occupé le poste de demi de mêlée à La Voulte, Béziers et Grenoble.